

Військова справа 
 Авангард — передовий загін

Мистецтво та література 
 Авангард — альманах пролетарських митців об'єднання «Нова генерація»
 Авангард — газета в Удмуртії, Росія
 Авангард — течія в кінематографі
 Авангард — літературно-мистецька група, що діяла в Харкові
 Авангардизм — термін для означення течій у мистецтві, радикальніших, ніж модернізм.

Спорт 
 «Авангард» — колишній волейбольний клуб, м. Дніпро
 «Авангард» — колишній футбольний клуб, м. Карлівка
 «Авангард» — футбольний клуб, м. Краматорськ
 «Авангард» — аматорський футбольний клуб, смт Сутиски
 «Авангард» — аматорський футбольний клуб з міста Жидачів
 «Авангард» — аматорський футбольний клуб, м. Звягель
 «Авангард» — аматорський футбольний клуб, м. Покров
 «Авангард» — аматорський футбольний клуб, м. Севастополь
 «Авангард» — аматорський футбольний клуб, м. Керч
 «Авангард» — аматорський футбольний клуб, м. Джанкой
 «Авангард» — спортивне товариство в УРСР
 Авангард (Буди) — бенді-клуб, смт Буди
 «Авангард» — спорткомплекс у Києві
 «Авангард» — назва стадіону «Прапор» у місті Краматорськ у 2011−2017 роках
 «Авангард» — центральний стадіон міста Луганськ
 «Авангард» — центральний стадіон міста Луцьк
 «Авангард» — центральний стадіон міста Рівне
 «Авангард» — центральний стадіон міста Ужгород
 «Авангард» — центральний стадіон міста Ялта
 «Авангард» — назва стадіону в місті Придніпровську (наразі — у м. Дніпро)

Підприємства 
 «Авангард» — агрохолдинг, один з найбільших виробників яйцепродуктів у світі
 «Авангард» — російський банк.

Авангард — смт, Одеська область, Овідіопольський район
 Авангард — село, Запорізька область, Веселівський район
 Авангард — селище, Дніпропетровська область, Криворізька міська рада
 Авангард — селище, Дніпропетровська область, П'ятихатський район

 Авангард — колишнє селище, Мангуський район Донецька область, зняте з обліку

Авангард — село, Гомельська область, Калинковицький район

Авангард — район міста Атирау

 Авангард — колишня назва села Булакти, Карасайський район, Алматинська область
 Авангард — колишня назва села Абай, казалінський район, Кизилординська область
 Авангард — колишня назва села Акмая, Чиїлійський район, Кизилординська область

Авангард — смт, Партизанський район, Приморський край
 Авангард — присілок , Іглінський район, Башкортостан
 Авангард — присілок, Ішимбайський район, Башкортостан

Авангард — колишня назва населеного пункту Ілгар, Гузалкентський район, Самаркандська область до 2 червня 1994 року

Примітки

Див. також 
 Аванґард